Pelopeia, auch Pelopia (griech.: Πελόπεια) bezeichnet in der griechischen Mythologie:
 Pelopeia (Mykene), eine Tochter des Thyestes, der mit ihr den Aigisthos zeugte
 Pelopeia (Iolkos), eine Tochter des Pelias und der Anaxibia
 eine der Niobiden